Kordyliera Zachodnia (Boliwia)
 Kordyliera Zachodnia (Ekwador)
 Kordyliera Zachodnia (Kolumbia)
 Kordyliera Zachodnia (Peru)